Moloch steht für:

 Moloch (Religion), biblische Bezeichnung für phönizisch-kanaanäische Opferriten, die nach der biblischen Überlieferung die Opferung von Kindern durch Feuer vorsahen
 davon abgeleitet eine gnadenlose, alles verschlingende Macht, im zivilisationskritischen Sinne auf Metropolen angewandt

Titel von Werken der Literatur, Film und Bühnenkunst:
 Moloch (1999), russischer Film von Alexander Nikolajewitsch Sokurow
 Moloch (2001), australischer Horrorfilm von Ernie Clark
 Moloch (Fernsehserie), französische Miniserie von Arnaud Malherbe von 2020
 Moloch (Oper), Oper von Max von Schillings, 1906 in Dresden uraufgeführt
 Moloch. Das Leben des Moravagine, Roman von Blaise Cendrars aus dem Jahr 1926
 Moloch oder die Gojische Welt, Roman von Henry Miller aus dem Jahr 1927

Als Pseudonym:
 Moloch (Karikaturist) (bürgerlicher Name: Hector Colomb, 1849–1909), französischer Karikaturist
 Moloch (Schauspieler) (* 1982), deutscher Schauspieler

In der Biologie:
 Moloch horridus, australischer Dornteufel, eine Echse; einziger Vertreter seiner Gattung
 Hylobates moloch, Silbergibbon als eine Art der Gibbons
 Stygimoloch, eine Sauriergattung

Der Moloch steht für:
 Der Moloch, russische Erzählung von Alexander Iwanowitsch Kuprin aus dem Jahre 1896
 Der Moloch (Roman), Roman von Jakob Wassermann aus dem Jahr 1902
 Der Moloch. Zur Amerikanisierung der Welt, Buch von Karlheinz Deschner
 Der Moloch, Chorwerk von Bruno Schönlank (Schriftsteller), 1923

Siehe auch: